Sainte-Hélène steht für folgende Gemeinden:

Frankreich:
 Sainte-Hélène (Gironde), Département Gironde
 Sainte-Hélène (Lozère), Département Lozère
 Sainte-Hélène (Morbihan), Département Morbihan
 Sainte-Hélène (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Sainte-Hélène (Vosges), Département Vosges
 Sainte-Hélène-Bondeville, Département Seine-Maritime
 Sainte-Hélène-du-Lac, Département Savoie
 Sainte-Hélène-sur-Isère, Département Savoie

Kanada:
 Sainte-Hélène (Québec), Provinz Québec
 Sainte-Hélène-de-Bagot, Provinz Québec
 Sainte-Hélène-de-Chester, Provinz Québec
 Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Provinz Québec

Siehe auch:
 Sant’Elena (it.)
 Santa Elena
 St. Helena
 St. Helens (engl.)